Колибе могу да буду:

 Горње Колибе, насеље у општини Брод, Република Српска, БиХ
 Доње Колибе, насеље у општини Брод, Република Српска, БиХ
Колиба, врста куће.